Santa Lúcia — país das Antilhas cujo código ISO 3166 é LC
.lc — código TLD na Internet para Santa Lúcia
Espécie pouco preocupante — ou LC (do inglês Least Concern), um dos estados de conservação das espécies
Carta de crédito — em inglês: letter of credit, ou simplesmente L/C
Classificação da Biblioteca do Congresso — sistema de classificação bibliográfica

Organizações
Biblioteca do Congresso — em inglês: Library of Congress; dos Estados Unidos
Legionários de Cristo — congregação religiosa católica
Liga dos Combatentes — organização cívica e patriótica portuguesa
Varig Log — companhia aérea extinta cujo código IATA é LC